Edlinger bezeichnet:
 Edlinger (gesellschaftliche Schicht), Menschen einer herausgehobenen gesellschaftlichen Schicht der Slowenen im Mittelalter

Edlinger ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Edlinger, deutscher General
 Carina Edlinger, österreichische Behindertensportlerin
 Gert Edlinger (* 1966), österreichischer Medienmanager
 Georg Edlinger (* 1967), österreichischer  Percussionist, Schlagzeuger und Komponist

 Josef Edlinger (* 1969), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Klaus Edlinger (* 1945), österreichischer Journalist, Kommunikationstrainer und Schriftsteller
 Kristina Edlinger-Ploder (* 1971), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Mathias Edlinger († 1645), österreichischer Steinmetzmeister und Bildhauer
 Matthias Edlinger (* 1972), deutscher Filmregisseur und Schriftsteller
 Michael Edlinger (* 1991), österreichischer Schauspieler
 Patrick Edlinger (1960–2012), französischer Freikletterer
 Richard Edlinger (1958–2005), österreichischer Dirigent und Komponist
 Rudolf Edlinger (1940–2021), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Thomas Edlinger (* 1967), österreichischer Kulturjournalist, Radiomoderator und Ausstellungskurator
 Wolfgang Edlinger (1889–1943), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat

Edlinger ist der Ortsname von: 
 Edlinger (Gemeinde Mautern), Ortsteil der Gemeinde Mautern in Steiermark, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Edling (Begriffsklärung)